Popolazione – in geografia, il numero di persone presenti in una determinata porzione di territorio
 Popolazione mondiale – numero di esseri viventi sul mondo in una data definita
 popolazione biologica – insieme di organismi o individui che coesistono in uno stesso spazio e tempo
 Popolazione statistica – insieme degli elementi che sono oggetto di studio statistico
 Popolazione celeste – razza della serie anime e manga One Piece

Pagine correlate 

 Densità di popolazione